NGC 6346 (другие обозначения — MCG 10-24-114, ZWG 299.64, PGC 59946) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6346
Дракон (созвездие)